«Бумажный дом» () — британский кинофильм 1988 года, снятый в жанре тёмное фэнтези. Основан на романе Кэтрин Шторр «Сны Марианны» (1958). Получил Гран-При МКФ.

Сюжет 
Одиннадцатилетняя Анна плохо контактирует с окружающими и оттого чувствует себя одинокой и никем не понятой. Однажды она обнаруживает, что нарисованный ею домик начинает оживать в каждом её сне, и что она способна влиять на ход собственных сновидений, дополняя свой рисунок.

Поняв это, Анна через несколько дней становится полноправной хозяйкой своей собственной страны, куда легко перенестись, стоит только закрыть глаза и заснуть. Позже девочка начинает замечать, что события реальные и «нарисованные» постепенно приходят в какое-то странное взаимодействие друг с другом. Рисунок начинает поглощать её, контролировать её мысли, и, возможно, собирается её погубить.

Тонкая грань между реальностью и воображением размывается. Кошмар затягивает Анну в свою западню. Выберется ли она из своих страхов живой?

В ролях

Критика 
Кинокритик Роджер Эберт поставил 4 звезды из 4 и назвал картину «фильмом, в котором каждое изображение доведено до почти пугающей простоты», а в конце сказал: «Это не тот фильм, который нужно измерять и взвешивать».

Дополнительные факты 
 В соответствии с Системой возрастной классификации кинопоказа в России лента имеет возрастные ограничения «фильм разрешен для показа зрителям, достигшим 14 лет»
 В 2000 году фильм выпускался российским дистрибьютором «Екатеринбург Арт».
 Сюжет клипа на песню американской рок-группы Evanescence My Heart Is Broken, был вдохновлён сюжетом этого фильма.

Призы 
 1989 — Международный фестиваль фантастического кино в Авориазе — Гран-при по разделу «Странные фильмы»
 1989 — Международный фестиваль фантастического кино Fantasporto — специальная премия критики, приз исполнительнице женской роли (Шарлотта Берк)

См. также 
 «Чернильное сердце»

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы ужасов 1988 года
Фильмы ужасов Великобритании
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы-драмы Великобритании
Фантастические фильмы 1988 года
Фильмы Великобритании 1988 года
Экранизации романов Великобритании